Энди Роддик — победитель турнира.

Сеянные 
Первые четверо сеянных участников начинают турнир со второго круга.

  Давид Феррер (Второй раунд)
  '''Энди Роддик (Титул)
  Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске ''(Четвертьфинал)

<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)  
<li>  Томми Робредо (Четвертьфинал)
<li>  Райнер Шуттлер  (Полуфинал)
<li>  Сэм Куэрри (Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2008